The Terror Wheel — второй мини-альбом хип-хоп-дуэта Insane Clown Posse. Выпущен 5 августа, 1994 года, на лейбле Psychopathic Records.

Об альбоме 
Альбом содержит шесть студийных композиций. Песня «The Dead Body Man» вошла в эфир радиостанций Детройта. Позднее эта композиция появилась в альбоме Riddle Box и была включена в сборники Mutilation Mix и The Old Shit.

Список композиций 
 «The Dead Body Man»
 «Skitsofrantic»
 «The Smog»
 «Out»
 «I Stuck Her With My Wang»
 «Amy’s In The Attic»

В записи участвовали 
 Violent J — Вокал
 Shaggy 2 Dope — Вокал, вертушки
 Mike E Clark — Вертушки, производство
 Capitol E — Производство

Примечания 

Мини-альбомы Insane Clown Posse